«Библиотека всемирной истории естествознания» — серия монографий, которую готовил Институт истории естествознания и техники Академии наук СССР (Москва), образованный в 1953 году в результате слияния Института истории естествознания АН СССР с Комиссией по истории техники при Отделении технических наук. В книгах этой серии, по замыслу её создателей, было отражено развитие естествознания на всех его важнейших этапах как органической части мировой истории. Книги выходили в академическом издательстве «Наука» с 1979 по 1989 год.

Книги серии 
1979
  (в пер.)
  (в пер.)

1980
  (в пер.)

1982
  (в пер.)

1987
  (в пер.)
  (в пер.)

1988
  (в пер.)

1989
  (в пер.)

Книги издательства «Наука»
История науки
Естествознание